VermG steht für:
 Vermessungsgesetz (Österreich)
 Vermögensgesetz (deutsches „Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen“)

 
VERMG